Lingua nugunu (Australia) (codice ISO 639-3 nnv)
Lingua nugunu (Camerun) (codice ISO 639-3 yas)